Aceasta este o listă de municipalități cu numărul de locuitori în anul 2002, din provincia și comunitatea autonomă Madrid, Spania.

 La Acebeda, Madrid 53

 Ajalvir, Madrid 2,526

 Alameda del Valle, Madrid 188

 El Álamo, Madrid 5,233

 Alcalá de Henares, Madrid 179,602

 Alcobendas, Madrid 95,104

 Alcorcón, Madrid 149,594

 Aldea del Fresno, Madrid 1,616

 Algete, Madrid 16,011

 Alpedrete, Madrid 8,811

 Ambite, Madrid 312

 Anchuelo, Madrid 590

 Aranjuez, Madrid 40,928

 Arganda del Rey, Madrid 33,945

 Arroyomolinos, Madrid 5,428

 El Atazar, Madrid 101

 Batres, Madrid 1,047

 Becerril de la Sierra, Madrid 3,879

 Belmonte de Tajo, Madrid 1,159

 El Berrueco, Madrid 391

 Berzosa del Lozoya, Madrid 152

 Boadilla del Monte, Madrid 27,145

 El Boalo, Madrid 3,810

 Braojos, Madrid 179

 Brea de Tajo, Madrid 443

 Brunete, Madrid 6,216

 Buitrago del Lozoya, Madrid 1,668

 Bustarviejo, Madrid 1,599

 Cabanillas de la Sierra, Madrid 514

 La Cabrera, Madrid 1,923

 Cadalso de los Vidrios, Madrid 2,329

 Camarma de Esteruelas, Madrid 2,950

 Campo Real, Madrid 2,977

 Canencia, Madrid 450

 Carabaña, Madrid 1,201

 Casarrubuelos, Madrid 1,090

 Cenicientos, Madrid 1,885

 Cercedilla, Madrid 6,037

 Cervera de Buitrago, Madrid 108

 Ciempozuelos, Madrid 15,075

 Cobeña, Madrid 3,253

 Colmenar de Oreja, Madrid 5,452

 Colmenar del Arroyo, Madrid 961

 Colmenar Viejo, Madrid 35,664

 Colmenarejo, Madrid 5,570

 Collado Mediano, Madrid 5,095

 Collado Villalba, Madrid 48,885

 Corpa, Madrid 452

 Coslada, Madrid 79,862

 Cubas de la Sagra, Madrid 2,075

 Chapinería, Madrid 1,532

 Chinchón, Madrid 4,346

 Daganzo de Arriba, Madrid 4,725

 El Escorial, Madrid 11,912

 Estremera, Madrid 1,074

 Fresnedillas de la Oliva, Madrid 955

 Fresno de Torote, Madrid 811

 Fuenlabrada, Madrid 179,735

 Fuente el Saz de Jarama, Madrid 4,878

 Fuentidueña de Tajo, Madrid 1,476

 Galapagar, Madrid 24,927

 Garganta de los Montes, Madrid 334

 Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Madrid 279

 Gascones, Madrid 122

 Getafe, Madrid 153,868

 Griñón, Madrid 6,008

 Guadalix de la Sierra, Madrid 3,673

 Guadarrama, Madrid 11,280

 La Hiruela, Madrid 88

 Horcajo de la Sierra, Madrid 139

 Horcajuelo de la Sierra, Madrid 109

 Hoyo de Manzanares, Madrid 6,374

 Humanes de Madrid, Madrid 10,561

 Leganés, Madrid 174,436

 Loeches, Madrid 3,489

 Lozoya, Madrid 485

 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Madrid 708

 Madarcos, Madrid 30

 Madrid 3,016,788

 Majadahonda, Madrid 52,864

 Manzanares el Real, Madrid 4,688

 Meco, Madrid 8,007

 Mejorada del Campo, Madrid 17,560

 Miraflores de la Sierra, Madrid 4,038

 El Molar, Madrid 4,275

 Los Molinos, Madrid 3,691

 Montejo de la Sierra, Madrid 318

 Moraleja de Enmedio, Madrid 3,364

 Moralzarzal, Madrid 7,118

 Morata de Tajuña, Madrid 5,664

 Móstoles, Madrid 198,819

 Navacerrada, Madrid 2,016

 Navalafuente, Madrid 599

 Navalagamella, Madrid 1,356

 Navalcarnero, Madrid 14,936

 Navarredonda y San Mamés, Madrid 112

 Navas del Rey, Madrid 1,862

 Nuevo Baztán, Madrid 4,083

 Olmeda de las Fuentes, Madrid 150

 Orusco de Tajuña, Madrid 653

 Paracuellos de Jarama, Madrid 6,673

 Parla, Madrid 80,545

 Patones, Madrid 356

 Pedrezuela, Madrid 1,776

 Pelayos de la Presa, Madrid 1,597

 Perales de Tajuña, Madrid 2,099

 Pezuela de las Torres, Madrid 476

 Pinilla del Valle, Madrid 147

 Pinto, Madrid 31,737

 Piñuécar-Gandullas, Madrid 179

 Pozuelo de Alarcón, Madrid 71,246

 Pozuelo del Rey, Madrid 219

 Prádena del Rincón, Madrid 104

 Puebla de la Sierra, Madrid 110

 Puentes Viejas, Madrid 425

 Quijorna, Madrid 1,342

 Rascafría, Madrid 1,633

 Redueña, Madrid 193

 Ribatejada, Madrid 401

 Rivas-Vaciamadrid, Madrid 35,660

 Robledillo de la Jara, Madrid 103

 Robledo de Chavela, Madrid 2,645

 Robregordo, Madrid 80

 Las Rozas de Madrid, Madrid 62,527

 Rozas de Puerto Real, Madrid 257

 San Agustín del Guadalix, Madrid 7,074

 San Fernando de Henares, Madrid 36,658

 San Lorenzo de El Escorial, Madrid 13,164

 San Martín de la Vega, Madrid 12,382

 San Martín de Valdeiglesias, Madrid 6,348

 San Sebastián de los Reyes, Madrid 60,323

 Santa María de la Alameda, Madrid 798

 Santorcaz, Madrid 611

 Los Santos de la Humosa, Madrid 951

 La Serna del Monte, Madrid 115

 Serranillos del Valle, Madrid 1,163

 Sevilla la Nueva, Madrid 4,495

 Somosierra, Madrid 112

 Soto del Real, Madrid 6,364

 Talamanca de Jarama, Madrid 1,655

 Tielmes, Madrid 2,100

 Titulcia, Madrid 929

 Torrejón de Ardoz, Madrid 101,056

 Torrejón de la Calzada, Madrid 4,847

 Torrejón de Velasco, Madrid 2,333

 Torrelaguna, Madrid 3,157

 Torrelodones, Madrid 15,916

 Torremocha de Jarama, Madrid 374

 Torres de la Alameda, Madrid 4,871

 Tres Cantos, Madrid 37,688

 Valdaracete, Madrid 615

 Valdeavero, Madrid 679

 Valdelaguna, Madrid 591

 Valdemanco, Madrid 499

 Valdemaqueda, Madrid 630

 Valdemorillo, Madrid 7,111

 Valdemoro, Madrid 34,163

 Valdeolmos-Alalpardo, Madrid 1,893

 Valdepiélagos, Madrid 308

 Valdetorres de Jarama, Madrid 2,344

 Valdilecha, Madrid 2,041

 Valverde de Alcalá, Madrid 315

 Velilla de San Antonio, Madrid 8,188

 El Vellón, Madrid 1,184

 Venturada, Madrid 986

 Villa del Prado, Madrid 4,350

 Villaconejos, Madrid 2,972

 Villalbilla, Madrid 5,138

 Villamanrique de Tajo, Madrid 633

 Villamanta, Madrid 1,735

 Villamantilla, Madrid 363

 Villanueva de la Cañada, Madrid 12,109

 Villanueva de Perales, Madrid 793

 Villanueva del Pardillo, Madrid 6.415

 Villar del Olmo, Madrid 1,582

 Villarejo de Salvanés, Madrid 5,871

 Villaviciosa de Odón, Madrid 21,461

 Villavieja del Lozoya, Madrid 183

 Zarzalejo, Madrid 1.133
</div>

Vezi și 

 Geografia Spaniei
 Listă de orașe din Spania

Madrid
Madrid (comunitate autonomă)